Le voyage dans la lune (film) - stomme film van Georges Méliès uit 1902.
Le voyage dans la lune (opera) - een opera van Jacques Offenbach uit 1875.
Le voyage dans la lune (Air) - een muziekalbum van de band Air uit 2012.